Mercer County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Mercer County (Illinois)
 Mercer County (Kentucky)
 Mercer County (Missouri)
 Mercer County (New Jersey)
 Mercer County (North Dakota)
 Mercer County (Ohio)
 Mercer County (Pennsylvania)
 Mercer County (West Virginia)